George Miley ist der Name folgender Personen:

* George H. Miley (* 1933), US-amerikanischer Physiker
 George K. Miley (* 1942), irisch-niederländischer Astronom